African Queen bzw. The African Queen steht für:

 African Queen, US-amerikanischer Spielfilm von John Huston mit Humphrey Bogart und Katharine Hepburn von 1951
 African Queen (Roman), dem Film zugrundeliegender Roman von C. S. Forester von 1935
 The African Queen (1977), US-amerikanischer Fernsehfilm von 1977
 African Queen oder Wie ich mit Bogart, Bacall und Huston nach Afrika fuhr und beinahe den Verstand verlor, Erinnerungen von Katharine Hepburn über die Entstehung des Films (1987)
 African Queen. Ein Abenteuer, Reisebuch von Helge Timmerberg (2012)
 African Queen (Schiff), 1955 gebautes Tankschiff
 Kultursorte der Kapkörbchen
 African Queen (Spiel), Brettspiel von Alex Randolph
 Version des Liedes Caribbean Queen (No More Love on the Run) von Billy Ocean (1984)